Фурка́д () — французская фамилия.

Известные носители:
 Фуркад, Жан-Пьер (род. 1929) — французский государственный деятель, министр экономики и финансов Франции (1974—1976).
 Фуркад, Мартен (род. 1988) — французский биатлонист, брат Симона Фуркада.
 Фуркад, Симон (род. 1984) — французский биатлонист, брат Мартена Фуркада.